КЛК — акронім кирилицею з літер К, Л, К. Може означати:
 КЛК — Карпатський лещатарський клюб
 КЛК НАУ — Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету